Marsupilami kan syfta på:

 Marsupilami – en seriefigur och belgisk tecknad serie
 Marsupilami (TV-serie) – en kortlivad amerikansk tecknad TV-serie från Disney

Se även
 Bonkers, Marsupilami & C:o –  en kortlivad amerikansk animerad TV-serie från Disney